Термин враг общества () впервые обрёл широкое использование в США в 1930-х годах по отношению к лицам, деятельность которых рассматривалась как уголовная и крайне разрушительная для общества.

Музыка и группы 
 Враг общества — хип-хоп группа
 Враги общества (группа), a beat group
 «Враг общества» — песня Джеймса Брауна
 Враг общества (рестлинг) — команда рестлеров

Пьесы и фильмы 
 An Enemy of the People — пьеса 1882 года
 Враг общества — американский фильм 1931 года
 Враг общества — южнокорейская криминальная драма 2002 года
 Враг общества (Ennemi public) — бельгийский телесериал, криминальная драма 2016 (1 сезон) и 2019 (2 сезон) года
 Враги общества — американская криминальная комедия 1941 года
 Враг и общества — американский криминальный фильм 1996 года
 Враги общества («Джонни Д.») — американская криминальная драма 2009 года
 Враги общества — британский телесериал драма 2012 года
 Враги общества — пятая книга серии книг «On the Run» американского писателя Гордона Кормана
 Враги общества (Public Enemies: Dueling Writers Take On Each Other and the World) — книга Бернар-Анри Леви и Мишеля Уэльбека
 Враги общества — первая история серии комиксов Superman/Batman

См. также 
 
 
 
 Враг штата